South Wales Central (littéralement « centre du pays de Galles septentrional » ou « centre du sud du pays de Galles » en anglais) peut désigner :
 South Wales Central, une circonscription électorale britannique utilisée en 1994 pour les élections européennes ;
 South Wales Central, une région électorale galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd.